Denne liste over fredede fortidsminder i Jammerbugt Kommune viser alle fredede fortidsminder i Jammerbugt Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|-
|| Abildhøie || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22277 ||  || ||

|-
|| Afd. 1356 || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22295 ||  || ||

|-
|| Afd. 1654 || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 131295 ||  || ||

|-
|| Afd. 1654 || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 131295 ||  || ||

|-
|| Aggersborg Tvedkjær || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15601 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22556 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Stenkiste || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 22556 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22557 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22558 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22559 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22560 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22564 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22565 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22568 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22569 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22570 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22571 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22572 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22573 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22574 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22586 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22596 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22597 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22598 ||  || ||

|-
|| Aldrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22605 ||  || ||

|-
|| Alsbjerg || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15686 ||  || ||

|-
|| Alsbjerg || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15698 ||  || ||

|-
|| Alsbjerget || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15696 ||  || ||

|-
|| Andebjerg || Stensætning || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15654 ||  || ||

|-
|| Andebjerg || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1100 til -501) || Nej || 15655 ||  || ||

|-
|| Andrup || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22541 ||  || ||

|-
|| Andrup || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22541 ||  || ||

|-
|| Attrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15683 ||  || ||

|-
|| Attrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15684 ||  || ||

|-
|| Attrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 15689 ||  || ||

|-
|| Attrup || Stenkiste || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 15689 ||  || ||

|-
|| Barnehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15538 ||  || ||

|-
|| Baunehøi || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22358 ||  || ||

|-
|| Baunehøi || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22589 ||  || ||

|-
|| Baunehøi || Bautasten || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22589 ||  || ||

|-
|| Baunehøi || Bavnehøj || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 22589 ||  || ||

|-
|| Baunehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15736 ||  || ||

|-
|| Baunehøj || Bavnehøj || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 15736 ||  || ||

|-
|| Bavnehøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 190849 ||  || ||

|-
|| Bavnehøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 192138 ||  || ||

|-
|| Bette Tølhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14426 ||  || ||

|-
|| Birsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || 27593 ||  || ||

|-
|| Birsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 27600 ||  || ||

|-
|| Birsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 27601 ||  || ||

|-
|| Blegbrøndgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15391 ||  || ||

|-
|| Blegbrøndgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15394 ||  || ||

|-
|| Blushøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15692 ||  || ||

|-
|| Blæshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 14409 ||  || ||

|-
|| Blæshøj || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 14409 ||  || ||

|-
|| Blæshøj || Bygning || Nyere tid (ca. 1661 til 2009) || Nej || 14409 ||  || ||

|-
|| Boelshøi || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14299 ||  || ||

|-
|| Boelshøi || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 14299 ||  || ||

|-
|| Bonderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15484 ||  || ||

|-
|| Bonderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15486 ||  || ||

|-
|| Bonderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15487 ||  || ||

|-
|| Bonderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15491 ||  || ||

|-
|| Borup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22511 ||  || ||

|-
|| Borup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22523 ||  || ||

|-
|| Borup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22524 ||  || ||

|-
|| Borup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22525 ||  || ||

|-
|| Borup || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -1101) || Nej || 22529 ||  || ||

|-
|| Borup || Stenkiste || Bronzealder (ca. -1300 til -1101) || Nej || 22529 ||  || ||

|-
|| Borup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22534 ||  || ||

|-
|| Borup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22535 ||  || ||

|-
|| Borup || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22542 ||  || ||

|-
|| Borup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22552 ||  || ||

|-
|| Borup || Dige (mark) || Nyere tid (ca. 1661 til 2009) || Nej || 22552 ||  || ||

|-
|| Bratskov voldsted || Borg/Voldsted || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 192139 ||  || ||

|-
|| Bratskov voldsted || Herregårdsanlæg/Slot || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 192139 ||  || ||

|-
|| Bratskov voldsted || Kælderanlæg || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 192139 ||  || ||

|-
|| Brødslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14333 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22632 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22632 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22643 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Rundhøj || Oldtid (ca. -1700 til 375) || Nej || 22644 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Bautasten || Oldtid (ca. -1700 til 375) || Nej || 22644 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22647 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22648 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Stenbygget grav || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22648 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22649 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 22649 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22650 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22650 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22655 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22656 ||  || ||

|-
|| Brøndum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 121074 ||  || ||

|-
|| Bundgaardene || Stenbygget grav || Jernalder (ca. 1 til 374) || Nej || 14365 ||  || ||

|-
|| Baalhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14361 ||  || ||

|-
|| Dalshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15370 ||  || ||

|-
|| Dejlhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22365 ||  || ||

|-
|| Den grå Sten || Bautasten || Oldtid (ca. -1700 til 375) || Nej || 22312 ||  || ||

|-
|| Den store Høj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15385 ||  || ||

|-
|| Duehøi || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || 22306 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15741 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15750 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15751 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15754 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15755 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15759 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15760 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15761 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15762 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15764 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15765 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15768 ||  || ||

|-
|| Ejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15769 ||  || ||

|-
|| Fanhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15452 ||  || ||

|-
|| Fasmali || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22335 ||  || ||

|-
|| Fasmali || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22336 ||  || ||

|-
|| Fasmali || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22338 ||  || ||

|-
|| Fasmeliegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22328 ||  || ||

|-
|| Fjerritslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22662 ||  || ||

|-
|| Fjerritslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22666 ||  || ||

|-
|| Fjerritslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22668 ||  || ||

|-
|| Flegum || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15703 ||  || ||

|-
|| Flegum || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15703 ||  || ||

|-
|| Flegum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15708 ||  || ||

|-
|| Flegum || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 15739 ||  || ||

|-
|| Flynderhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22485 ||  || ||

|-
|| Foldehøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15468 ||  || ||

|-
|| Foldehøjene || Lystanlæg || Nyere tid (ca. 1661 til 2009) || Nej || 15468 ||  || ||

|-
|| Foldehøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15469 ||  || ||

|-
|| Fosdal Plantage || Bautasten || Oldtid (ca. -1700 til 375) || Nej || 131294 ||  || ||

|-
|| Faarup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14422 ||  || ||

|-
|| Galgehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15776 ||  || ||

|-
|| Galgehøj || Rettersted || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 15776 ||  || ||

|-
|| Galgehøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14436 ||  || ||

|-
|| Galgehøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14437 ||  || ||

|-
|| Ganhøi || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14296 ||  || ||

|-
|| Graven || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22686 ||  || ||

|-
|| Gravens Høi || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22303 ||  || ||

|-
|| Gravensgaard || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 22689 ||  || ||

|-
|| Gravensgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22690 ||  || ||

|-
|| Grydehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15513 ||  || ||

|-
|| Grønhøj || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15368 ||  || ||

|-
|| Grønhøj || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15368 ||  || ||

|-
|| Grønhøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || 22852 ||  || ||

|-
|| Grønnestrand || Mindesmærke || Nyere tid (ca. 1800 til 1899) || Nej || 192132 ||  || ||

|-
|| Guldager Høje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14428 ||  || ||

|-
|| Gundestrupgaard || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15648 ||  || ||

|-
|| Gundestrupgaard || Jættestue med bikammer || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15648 ||  || ||

|-
|| Gundestrupgaard || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15649 ||  || ||

|-
|| Gundestrupgaard || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15649 ||  || ||

|-
|| Gundestrupgaard || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15650 ||  || ||

|-
|| Hald Høje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15501 ||  || ||

|-
|| Hald Høje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15502 ||  || ||

|-
|| Haven || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15697 ||  || ||

|-
|| Haven || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15706 ||  || ||

|-
|| Haven || Stenrække || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15706 ||  || ||

|-
|| Haven || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15707 ||  || ||

|-
|| Haven || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15709 ||  || ||

|-
|| Haven || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15710 ||  || ||

|-
|| Haven || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15713 ||  || ||

|-
|| Haverslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15449 ||  || ||

|-
|| Haverslev || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15457 ||  || ||

|-
|| Haverslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15460 ||  || ||

|-
|| Haverslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 172833 ||  || ||

|-
|| Hedeagershøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15777 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22228 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22229 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22232 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22236 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22239 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22240 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22241 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22242 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 22242 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22243 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Stenkiste || Stenalder (ca. -2350 til -1701) || Nej || 22243 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22244 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22245 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22246 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22247 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22248 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22249 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22252 ||  || ||

|-
|| Hedegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22253 ||  || ||

|-
|| Hedegaards Høj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14357 ||  || ||

|-
|| Hedelodderne || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15500 ||  || ||

|-
|| Hestehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15395 ||  || ||

|-
|| Hestehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15455 ||  || ||

|-
|| Himmelhøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15591 ||  || ||

|-
|| Himmelhøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15592 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22250 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Dige (mark) || Nyere tid (ca. 1661 til 2009) || Nej || 22250 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22263 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 22263 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22265 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Stenkiste || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 22265 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22266 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22268 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22270 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22271 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22340 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 22342 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22344 ||  || ||

|-
|| Hjortdal || Mindesmærke || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 189049 ||  || ||

|-
|| Hjortshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15614 ||  || ||

|-
|| Holmsø || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || 15508 ||  || ||

|-
|| Holmsø || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 121063 ||  || ||

|-
|| Horsbjerg || Vejkiste || Nyere tid (ca. 1661 til 2009) || Nej || 192129 ||  || ||

|-
|| Hummelhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 189039 ||  || ||

|-
|| Hune || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14238 ||  || ||

|-
|| Hune || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 14242 ||  || ||

|-
|| Hune || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14246 ||  || ||

|-
|| Hune || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14260 ||  || ||

|-
|| Hune || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14272 ||  || ||

|-
|| Hune || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 14273 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22452 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22453 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22454 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22455 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22457 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || 22461 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || 22462 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || 22463 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || 22464 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22465 ||  || ||

|-
|| Husby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22470 ||  || ||

|-
|| Hvashøi || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22633 ||  || ||

|-
|| Hvashøi || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 22633 ||  || ||

|-
|| Hvilehøi || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22530 ||  || ||

|-
|| Hvilshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22579 ||  || ||

|-
|| Hvisselhøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15694 ||  || ||

|-
|| Hvisselhøj || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15694 ||  || ||

|-
|| Højedys || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 15504 ||  || ||

|-
|| Højen || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 27896 ||  || ||

|-
|| Jagtholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15679 ||  || ||

|-
|| Jagtholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15680 ||  || ||

|-
|| Jagtholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15681 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15796 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15806 ||  || ||

|-
|| Janum || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15809 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15810 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15811 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15812 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15817 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15818 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15826 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15827 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15828 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15830 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15834 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15835 ||  || ||

|-
|| Janum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15836 ||  || ||

|-
|| Janum Gjot || Sagnsten || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 166275 ||  || ||

|-
|| Kettrup Kirketomt || Kirke || Middelalder (ca. 1067 til 1535) || Nej || 121850 ||  || ||

|-
|| Kettrup Kirketomt || Mindesmærke || Nyere tid (ca. 1930 til 1939) || Nej || 121850 ||  || ||

|-
|| Kilsbjerghøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15532 ||  || ||

|-
|| Kilsbjerghøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15542 ||  || ||

|-
|| Kirkehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15462 ||  || ||

|-
|| Kisthøi || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22262 ||  || ||

|-
|| Kjerlinghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15419 ||  || ||

|-
|| Klovenhøi || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22353 ||  || ||

|-
|| Klovenhøi || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22353 ||  || ||

|-
|| Klovenhøi || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 22391 ||  || ||

|-
|| Klovenhøi || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 22391 ||  || ||

|-
|| Klovnhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15429 ||  || ||

|-
|| Knæshøi || Rundhøj || Oldtid (ca. -2350 til -1101) || Nej || 22267 ||  || ||

|-
|| Kokkedal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15664 ||  || ||

|-
|| Kokkedal || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15738 ||  || ||

|-
|| Kokkedal voldsted || Borg/Voldsted || Middelalder (ca. 1067 til 1535) || Nej || 166544 ||  || ||

|-
|| Kokkedal voldsted || Herregårdsanlæg/Slot || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 166544 ||  || ||

|-
|| Kokkedal voldsted || Bro || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 166544 ||  || ||

|-
|| Kokkedal voldsted || Vejdæmning || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 166544 ||  || ||

|-
|| Kokkedal voldsted || Voldgrav || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 166544 ||  || ||

|-
|| Kollerup || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22599 ||  || ||

|-
|| Kollerup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22611 ||  || ||

|-
|| Kollerup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22613 ||  || ||

|-
|| Kollerup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22622 ||  || ||

|-
|| Kollerup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22623 ||  || ||

|-
|| Kollerup || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22627 ||  || ||

|-
|| Kollerup || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 22627 ||  || ||

|-
|| Kollerup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22628 ||  || ||

|-
|| Korshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15458 ||  || ||

|-
|| Kuenhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22274 ||  || ||

|-
|| Kvindhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22841 ||  || ||

|-
|| Kvindhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22851 ||  || ||

|-
|| Langdyshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15401 ||  || ||

|-
|| Langdyshøje || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15411 ||  || ||

|-
|| Langdyshøje || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || 15411 ||  || ||

|-
|| Langdyshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15413 ||  || ||

|-
|| Langdyshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 15414 ||  || ||

|-
|| Langdyshøje || Stenkiste || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Nej || 15414 ||  || ||

|-
|| Langdyshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15415 ||  || ||

|-
|| Lejrhøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22403 ||  || ||

|-
|| Lejrhøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22406 ||  || ||

|-
|| Lejrhøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22416 ||  || ||

|-
|| Lerup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 192136 ||  || ||

|-
|| Lerup Bavnehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15558 ||  || ||

|-
|| Lerup Bavnehøj || Bavnehøj || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || 15558 ||  || ||

|-
|| Lerup Præstegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15523 ||  || ||

|-
|| Lerup Præstegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15524 ||  || ||

|-
|| Lille Voldhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22297 ||  || ||

|-
|| Linegaardene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15522 ||  || ||

|-
|| Linegaardene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15533 ||  || ||

|-
|| Linegaardene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15534 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15543 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15547 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15548 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15549 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15550 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15551 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15552 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15553 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15554 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15555 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15556 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15559 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15560 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15561 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || 15562 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15563 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15564 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15565 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15566 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15567 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15568 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15569 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15570 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15571 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15572 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15573 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15574 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15575 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15577 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15578 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15579 ||  || ||

|-
|| Lunde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15580 ||  || ||

|-
|| Lørsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15515 ||  || ||

|-
|| Lørsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 15516 ||  || ||

|-
|| Lørsted || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 15516 ||  || ||

|-
|| Manstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15397 ||  || ||

|-
|| Manstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15398 ||  || ||

|-
|| Manstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15409 ||  || ||

|-
|| Manstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15420 ||  || ||

|-
|| Manstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15424 ||  || ||

|-
|| Manstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15431 ||  || ||

|-
|| Markedshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15588 ||  || ||

|-
|| Markedshøj || Gravrøse || Oldtid (ca. -1700 til 375) || Nej || 189040 ||  || ||

|-
|| Markedshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 192135 ||  || ||

|-
|| Markedshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 192137 ||  || ||

|-
|| Morshøj || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Nej || 15633 ||  || ||

|-
|| Møgelhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22593 ||  || ||

|-
|| Mølbæk || Vejkiste || Nyere tid (ca. 1661 til 2009) || Nej || 192128 ||  || ||

|-
|| Mølfald || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15674 ||  || ||

|-
|| Mølgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || 15598 ||  || ||

|-
|| Mølgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15605 ||  || ||

|-
|| Mølgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15606 ||  || ||

|-
|| Mølgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || 15607 ||  || ||

|-
|| Mølgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || 15608 ||  || ||

|-
|| Mølgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15610 ||  || ||

|-
|| Mølledam Høj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15652 ||  || ||

|-
|| Møllehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || 15498 ||  || ||

|-
|| Møllehøj || Stenkiste || Bronzealder (ca. -1100 til -501) || Nej || 15498 ||  || ||

|-
|| Møllehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22561 ||  || ||

|-
|| Møllehøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 27895 ||  || ||

|-
|| Møllerhøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15507 ||  || ||

|-
|| Nørhave || Vejkiste || Nyere tid (ca. 1661 til 2009) || Nej || 192130 ||  || ||

|-
|| Nørre Torup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22325 ||  || ||

|-
|| Nørre Torup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22327 ||  || ||

|-
|| Nørre Torup || Stenrække || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22327 ||  || ||

|-
|| Nørthorup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22319 ||  || ||

|-
|| Nørthorup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22321 ||  || ||

|-
|| Nørthorup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22322 ||  || ||

|-
|| Nørthorup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22326 ||  || ||

|-
|| Nørthorup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 22330 ||  || ||

|-
|| Rakkenshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || 15537 ||  || ||

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Jammerbugt Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments